Села:
 Грабине — Львівська область, Львівський район

 Грабине — колишнє село у складі м. Ромни Сумської області